Daube steht für:
 Daube (Fassbau), Längshölzer bei der Fassherstellung
 Daube (Eissport), Zielobjekt beim Eisstocksport
 Daube (Gericht), provenzalisches Schmorgericht
 Daube (Lohmen), Ortsteil der Gemeinde Lohmen in Sachsen
 Daubenschale, geböttcherte Holzgefäße

Daube ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Daube (* 1971), deutsche Filmproduzentin
 David Daube (1909–1999), deutsch-US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Dennis Daube (* 1989), deutscher Fußballprofi
 Ernst Daube (1869–1956), deutscher Dichter
 Erwin Daube (1908–1942), nationalsozialistischer Jugendführer 
 Helmut Daube (1908/1909–1928), deutsches Mordopfer, siehe Mordfall Helmut Daube
 Johann Friedrich Daube (auch Taube oder latinisiert Columba; um 1730–1797), deutscher Komponist, Musiktheoretiker und Lautenist
 Willi Daube (1883–1941), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor des Heeres der Wehrmacht

Siehe auch:
 Dauben
 Taube